A Very Special Season è un album in studio natalizio della cantante statunitense Diana Ross, pubblicato nel 1994.

Tracce 
Winter Wonderland
White Christmas
Wonderful Christmas Time
What the World Needs Now
Happy Xmas (War Is Over)
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
Amazing Grace
His Eye Is on the Sparrow
Silent Night
Overjoyed
O Holy Night
Someday at Christmas
Ave Maria
The Christmas Song

Collegamenti esterni